Donadini ist der Familienname von

Donadini bezeichnet

 Donadini-Haus, das denkmalgeschützte Atelier- und Sommerhaus von Ermenegildo Antonio Donadini